GR16 ou GR-16 peut faire référence à :
 (29876) 1999 GR16, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Autoroute espagnole GR-16, accès est du Port de Motril ;
 Sentier de grande randonnée 16 reliant Arlon à Monthermé.